Lingala peut être :
 Lingala, langue bantoue parlée principalement en République démocratique du Congo et en République du Congo ;
 Lingala Krishna, village indien du mandal de Mandavalli, district de Krishna, Andhra Pradesh ;
 Lingala, village indien du mandal de Vatsavayi, district de Krishna, Andhra Pradesh ;
 Lingala, village et mandal indien du district de Kadapa, Andhra Pradesh ;
 Lingala, village indien du district de Khammam, Télangana.